Кубок Греции по футболу 2009/2010 годов () — 68-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2009/2010
Спорт в Греции в 2009 году
Спорт в Греции в 2010 году
Греция
Греция